August Schuster ist der Gründername von zwei Unternehmen:
 Cigarrenfabrik August Schuster GmbH & Co. KG in Bünde
 Sporthaus Schuster in München, gegründet vom Bergsteiger August Schuster (1883–1955)